La Faute, téléfilm espagnol de Narciso Ibáñez Serrador (2006)
 La Faute, mini-série française de Nils Tavernier (2018)
 La Faute, téléfilm de André Cayatte (1980)